Hull se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Hull
 John Edward Hull